

Persone 
 Giannandrea Pecorelli (1958) – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista italiano
 Mino Pecorelli (1928-1979) – giornalista, avvocato e scrittore italiano
 Sergio Pecorelli (1944) – medico e accademico italiano

Altro 
 7531 Pecorelli – asteroide della fascia principale